Praia Pitangueiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Praia Pitangueiras (strand i Brasilien), São Paulo, 
 Praia das Pitangueiras, strand, Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar